Генрих Эйхгорн
 Эйхгорн, Генрих (1927—1999) — американский астроном.
 Эйхгорн, Генрих (1798—1832) — немецкий врач, автор ряда трудов по медицине.